Dywizjony artylerii noszące numer 2:

Wojska Polskiego:
 2 Dywizjon Artylerii Ciężkiej Legionów (1920-1921 → 10 pac)
 2 Dywizjon Artylerii Konnej im. gen. Józefa Sowińskiego (1919-1939)
 2 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1926-1939)
 2 Morski Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1935-1939)
 2 Dywizjon Artylerii Motorowej (1939)
 2 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)
 2 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1940)
 2 Samodzielny Dywizjon Przeciwpancerny (1943-1944)
 2 Dywizjon Artylerii Samochodowej (1944-1945)
 2 Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej (1944-1958 → 22 da)
 2 Dywizjon Artylerii Rakietowej (1956-1966 → 2 da)
 2 Dywizjon Artylerii (1966-1989)

Cesarskiej i Królewskiej Armii:
 2 Dywizjon Artylerii Konnej (do 1918)

Armii Imperium Rosyjskiego:
 2 Strzelecki Dywizjon Artylerii